Вошъюган или Вошъюган (устаревшее название Вош-Юган):
 Вошъюган — река в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа России.
 Вошъёган — река в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа России.